Сисянь (Линьфэнь) (隰县) — уезд городского округа Линьфэнь провинции Шаньси (КНР)
 Сисянь (Синьян) (息县) — уезд городского округа Синьян провинции Хэнань (КНР)

См. также 
 Сисян